FC Ploiești ist der Name folgender Fußballvereine:

 FC Ploiești, Name von 1940 bis 1949
 Petrolul Ploiești, Name von 1992 bis 1993
 Astra Ploiești, Name von 2007 bis 2009